Palkovics Imre (1704–1759) bölcseleti és teológiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Palkovics Imre (1954–) országgyűlési képviselő (1990–1994), a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke